

Localidades
Nauvoo (Alabama)
Nauvoo (Illinois)

Outros
Legião Nauvoo
Templo de Nauvoo

Desambiguações de topônimos